Студеновское муниципальное образование — сельское поселение в Турковском районе Саратовской области России.

Административный центр — село Студенка.

География 
Расположено в северной и восточной частях района.

История 
Создано в 2005 году. В 2013 году в его состав были включены все населённые пункты упразднённого Перевесино-Михайловского муниципального образования. В 2018 году в Студеновское муниципальное образование включены все населённые пункты упраздненного Бороно-Михайловского муниципального образования.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 18 населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты
В 2016 году упразднена деревня Дмитриевка.

Примечания 

Муниципальные образования Турковского района Саратовской области
Сельские поселения Саратовской области